Lowtzow ist die Bezeichnung für:
 Lowtzow, altes mecklenburgischen Adelsgeschlechts

Lowtzow ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Lowtzow, Ernst Christian Anton von Lowtzow (vor 1842–nach 1855), deutscher Kunstmaler und Bühnenbildner
 Carl Friedrich von Lowtzow (1741–1789), deutscher Verwaltungsbeamter
 Christoph Hartwig von Lowtzow (1750–1830), deutscher Verwaltungsjurist in dänischen Diensten, Publizist und Übersetzer
 Christoph von Lowtzow (* 1936), deutscher evangelischer Theologe
 Dirk von Lowtzow (* 1971), deutscher Sänger und Gitarrist

siehe auch
 Wenche Lowzow (1926–2016),  (norwegischer Zweig der Familie, andere Schreibweise)